Ługi steht für folgende geografische Objekte in Polen:
 Ługi (Biskupiec), Weiler in der Gmina Biskupiec, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Ługi (Chmielnik), Dorf in der Gmina Chmielnik im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Ługi (Dobiegniew), Dorf in der Gmina Dobiegniew, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus
 Ługi (Książ Wielkopolski), Dorf in der Gmina Książ Wielkopolski, Powiat Śremski, Woiwodschaft Großpolen
 Ługi (Otyń), Dorf in der Gmina Otyń, Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus
 Ługi (Stryków), Dorf in der Gmina Stryków, Powiat Zgierski, Woiwodschaft Łódź
 Ługi (Szreńsk), Dorf in der Gmina Szreńsk, Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien
 Ługi (Wąsosz), Dorf in der Gmina Wąsosz, Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Ługi (Wojciechowice), Dorf in der Gmina Wojciechowice, Powiat Opatowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Ługi (Zakrzewo), Dorf in der Gmina Zakrzewo, Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen
 Ługi (Zwoleń), Dorf in der Gmina Zwoleń, Powiat Zwoleński, Woiwodschaft Masowien